Публий Деций Муз може да се отнася за:

 Публий Деций Муз (консул 340 пр.н.е.)
 Публий Деций Муз (консул 312 пр.н.е.) – консул през 312, 308, 297 и 295 пр.н.е.
 Публий Деций Муз (консул 279 пр.н.е.)